Kauerhof ist der Name von geographischen Objekten:
 Kauerhof (Nannhausen), Weiler des Ortsteils Nickweiler der Ortsgemeinde Nannhausen, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Kauerhof (Sulzbach-Rosenberg), Ortschaft von Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Kauerhof, Wohnhausanlage und gleichnamige Straße in Rudolfsheim-Fünfhaus (Wien), Österreich

Kauerhof ist der Familienname folgender Personen:
 Rico Kauerhof (* 1972), deutscher Fußballspieler